Ведомственные спортивные общества — спортивные организации в СССР, создаваемые для объединения служащих министерств и ведомств в целях повышения их физической и спортивной формы.

 История 
После выхода декрета от 18 апреля 1918 г. «Об обязательном обучении военному искусству» и постановления Совета Рабоче-Крестьянской обороны «Об организации всеобщего военного обучения трудящихся» (Всевобуч) стали организовываться многочисленные спортивные кружки, общества и организации. В 1921 году их уже были десятки, если не сотни. Всевобуч существовал до 1923 года. В первой половине 1920-х годов были созданы спортивные организации «Муравей» (Москва и Московская губерния), «Спартак» (Петроград, Украина, Закавказье), «Красный джигит» (Средняя Азия), «Красный молодняк» («Червоны маладняк», Белоруссия), «Юный спартак» (школьные спортивные кружки), «Комсомольский спортивный флот» (Татария). В 1923 создано Московское пролетарское спортивное общество «Динамо».

C начала 1930-х годов в СССР было создано несколько десятков спортивных обществ. Практически каждое министерство имело «своё» общество.

Несмотря на это, спортивные общества, все фактически созданные при тех или иных министерствах и  ведомствах, имели условное деление на «ведомственные» и «добровольные».

Ведомственными спортивными обществами в СССР считались два общества, созданные при «силовых ведомствах», функционировавшие и финансировавшиеся в рамках существующей в указанных ведомствах административной структуры и бюджетного финансирования:
 «Динамо» (первоначально оно планировалось доступным для всех слоёв населения и называлось «Московское спортивно-пролетарское общество "Динамо"», но позднее оно превратилось в ведомственное общество Министерство внутренних дел СССР, ранее также объединявшее сотрудников органов НКВД СССР, НКГБ СССР, МГБ СССР, ОГПУ, по Уставу 1939 года именовалось «Всесоюзное физкультурно-спортивное ордена Ленина общество "Динамо"»).
 Физкультурно-спортивное объединение Вооружённых сил СССР (Министерство обороны СССР) — хотя оно и они не имело статуса спортивного общества, но в него входила целая сеть спортивных клубов, объединённых по ведомственному признаку:
 Центральный спортивный клуб Армии (ЦСКА) — являлся крупнейшим спортивным клубом при Министерстве обороны СССР (и, в дальнейшем, России);
 Центральный спортивный клуб Военно-морского флота (ЦСК ВМФ);
 ;
 .

Спортивные общества, также созданные по отраслевому принципу при прочих министерствах и ведомствах считались «добровольными» и имели в своём полном наименовании формулировку «добровольное спортивное общество» (или кратко «ДСО»), т. к. они создавались и функционировали не непосредственно в рамках самих министерств и ведомств, а при тех или иных профессиональных союзах (или объединениях профсоюзов) и финансировались за счёт средств профсоюзов, а также за счёт членских взносов членов ДСО. Подробнее о добровольных спортивных обществах см. в ст. '''''Добровольное спортивное общество.

 Список 

 Общества 
 АВИАХИМ / ОСОАВИАХИМ / ДОСААФ (содействие обороноспособности и национальной безопасности)
 ВВОО (военно-охотничее дело)
 ДОСАВ (содействие военно-авиационному делу)
 ДОСАРМ (содействие военно-техническому делу)
 ДОСФЛОТ (содействие военно-морскому делу)

 Клубы 
 СКА (обороноспособность и национальная безопасность)
 СКДА
 ЦСКА (обороноспособность и национальная безопасность)
 ЦСК ВВС (военно-воздушная безопасность)
 ЦСК ВМФ (военно-морская безопасность)

 См. также 
 Добровольное спортивное общество

 Примечания 

 Ссылки 
 

Спортивные общества СССР
Спортивные клубы СССР